I. (Nagy) Lajos (1326–1382) Magyarország Anjou-házi királya
Nagy Lajos (1811–1890) római katolikus kanonok, tanár
Nagy Lajos (1819–1893) törvényszéki elnök
Nagy Lajos (1819–1886) ügyvéd, Kecskemét polgármestere 1867–1872 között
Nagy Lajos (1824–1888) református lelkész
Nagy Lajos (1826–1900) királyi tanácsos és közjegyző
Nagy Lajos (1828–1910) unitárius esperes, főgimnáziumi tanár, népköltészeti gyűjtő, egyházi főjegyző, tanácsos
Nagy Lajos (1839–1899) kántor, orgonaművész, zeneszerző
Nagy Lajos (1843–1908) református lelkész
Nagy Lajos (1850–1902) római katolikus plébános
Nagy Lajos (1852–1913) tanító
Nagy Lajos (1856–?) református lelkész, pénztárnok
Nagy Lajos (1856–1924) református esperes-lelkész
Nagy Lajos (1857–1925) református lelkész, tanító
Nagy Lajos (1859–1930) polgári iskolai igazgató, evangélikus tanító
Nagy Lajos (1861–1942) tanító, iskolaigazgató
Nagy Lajos (1862–?) jogi doktor, megyei főjegyző, alispán
Nagy Lajos (1863–?) árvaszéki ülnök, tárcaíró
Nagy Lajos (1865–1910) járásbíró
Nagy Lajos (1867–1929) tanító, református iskolaigazgató, lapszerkesztő
Nagy Lajos (1867–1940) evangélikus lelkész, író, esperes
Nagy Lajos (1869–1919) jogász, kereskedelmi iskolai tanár
Nagy Lajos (1870–1961) gimnáziumi tanár
Nagy Lajos (1883–1954) író, publicista
Nagy Lajos (1884–1949) erdélyi református egyházi író
Nagy Lajos (1890–1938) tanító, cikkíró, iskolaigazgató
Nagy Lajos (1897–1946) régész, művészettörténész, muzeológus, az MTA tagja
Nagy Lajos (1907–?) jogász, jogi szakíró
Nagy Lajos (1911–1986) jogász, bibliográfus
Nagy Lajos (1915–1993) politikus, országgyűlési képviselő
Nagy Lajos (1921–1982) geológus
Nagy Lajos (1924) evezős
Nagy Lajos (1926–1984) történész, levéltáros
Nagy Lajos (1926–2015) fotóművész
Nagy Lajos (1927–1957) bányász, az 1956-os forradalom résztvevője
Nagy Lajos (1930–2020) újságíró, szerkesztő
Nagy Lajos (1936) magyar származású német vízilabdázó, olimpikon
Nagy Lajos (1939–2021) citerás, helytörténész
Nagy Lajos (1944) cselgáncsozó
Nagy Lajos (1946) labdarúgó (Kaposvári Rákóczi)
Nagy Lajos (1945) sportlövő
Nagy Lajos (1956) rajzfilmrendező
Nagy Lajos (1962) labdarúgó (Debreceni VSC)
Nagy Lajos (1965) repülőmodellező
Nagy Lajos (1970) tekéző
Nagy Lajos (1975) labdarúgó (Videoton, ZTE, Siófok)
Nagy Lajos (?–2016) autógépész-mérnök, főiskolai docens

hasonló nevűek
Cs. Nagy Lajos (1945) nyelvész, középiskolai tanár, egyetemi docens
Csákvári Nagy Lajos (1923–2014) festő és szobrászművész
D. Nagy Lajos (1950) énekes, a Bikini együttes frontembere
Gyúrói Nagy Lajos (1883–1970) evangélikus lelkész, költő
Nagy Lajos Imre (1949) szobrász- és éremművész, főiskolai tanár
Parti Nagy Lajos (1953) költő, író
Sassi Nagy Lajos (1867–1945) kereskedelmi iskolai tanár